Енріке Гойрі () — баскський футболіст, зачинатель клубу «Атлетик» з Більбао.
 С. де Арана Гойрі — поет, Баскійська література.
 Серхіо Гойрі () — мексиканський актор театру, кіно та телебачення.